A Night at the Opera peut désigner :
 A Night at the Opera, album musical de Queen (1975) ;
 A Night at the Opera, album musical de Blind Guardian (2002) ;
 A Night at the Opera, titre original du film Une nuit à l'opéra des Marx Brothers (1935).